Will James peut désigner :
 Will James (1892-1942), un écrivain et artiste illustrateur américain ;
 Will James (1902-?), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 Will James (1972-), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 Will James, un bassiste de rock qui a notamment joué au sein du groupe Papa Roach.